L'Escut dels Taiadella al Palau dels Marquesos d'Alòs és una obra barroca de Castellterçol (Moianès) declarada bé cultural d'interès nacional.

Descripció 
Escut situat a la dovella central de la porta d'entrada al palau dels Marquesos d'Alòs. Està agafat per dos puttis, en la seva part inferior hi ha un cap d'àngel amb ales i en la part superior un elm. L'escut, pertanyent a la família Taiadella, consisteix en un arbre a la part central, a la dreta una mà tallant amb una falç el tronc de l'arbre i a l'esquerra mitja lluna.

Referències 

Patrimoni monumental de Castellterçol
Monuments històrics del Moianès
Escultures barroques
Taiadella